Esteve Polls i Condom, (Barcelona 1922 - 2016), director de teatre català
 Esteve Polls i Borrell, és un ninotaire català, nascut el 1950, fill de l'anterior.